Osoby:
 Carlos Aguilera – hiszpański piłkarz
 Carlos Alberto Aguilera – urugwajski piłkarz
 Christina Aguilera – amerykańska piosenkarka i autorka tekstów
 Edgar Aguilera – paragwajski piłkarz
 Errol Aguilera – bobsleista z Trynidadu i Tobago
 Jaime Roldós Aguilera – prezydent Ekwadoru
 Juan Aguilera – chilijski piłkarz
 Julián Marías Aguilera – hiszpański filozof katolicki
 Nagy Aguilera – dominikański bokser
 Óscar Aguilera – paragwajski piłkarz
 Rafael Pich-Aguilera – hiszpański działacz katolicki
 Zelmar Aguilera – urugwajski piłkarz

Inne:
 Christina Aguilera – tytuł pierwszego studyjnego albumu amerykańskiej wokalistki Christiny Aguilery
 Estadio Ramón Tahuichi Aguilera – wielofunkcyjny stadion w Santa Cruz w Boliwii

Zobacz też:
 Demetrio Aguilera Malta – ekwadorski pisarz i dyplomata
 Jacqueline Aguilera Marcano – Miss World 1995